Paul-Hippolyte de Beauvilliers, książę de Saint-Aignan (1684–1776) 
 Paul-Hippolyte de Beauvilliers, markiz de La Ferté-Saint-Aignan (1712–1788)